Досталь, Николай Владимирович (1909—1959) — советский кинорежиссёр.
 Досталь, Николай Николаевич (1946—2023) — российский кинорежиссёр, сценарист и актёр, сын Н. В. Досталя.